Адамия — грузинская и мегрельская фамилия княжеского рода, относящаяся к Западной Грузии (Мегрелия).

 Известные носители
 Адамия, Гено Акакиевич (1936—1993) — грузинский военачальник.
 Адамия, Григорий Михайлович (1906 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Адамия, Ной Петрович (1917—1942) — Герой Советского Союза.
 Адамия, Роберт Шалвович (1933—2011) — академик АН Грузии.
 Адамия, Шота Александрович (род. 25.01.1929) — грузинский геолог, чл.-корр. АН ГССР, Орден «Знак почёта» (1986).